Ведьмина служба доставки, или Служба доставки Кики:
 «Ведьмина служба доставки» — детская книга японской писательницы Эйко Кадоно.
 «Ведьмина служба доставки» — полнометражный анимационный фильм режиссёра Хаяо Миядзаки, снятый по книге Эйко Кадоно в 1989 году.
 «Ведьмина служба доставки» — японский игровой фильм, снятый по той же книге в 2014 году.